Označení Mladina může být:

 Mladina – název slovinského týdeníku
 Mladina (soubor) – lidový soubor
 Mladina (výroba piva) – meziprodukt při výrobě piva

Související články 
Omladina